McCarthy Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McCarthy Building (Illinois), ID-Nr. 76000698
 McCarthy Building (New York), ID-Nr. 70000430